Freundschaft steht für:

 Freundschaft, eine positive Beziehung und Empfindung zwischen Menschen
 Freundschaft (Gruß), Gruß in sozialistischen und kommunistischen Organisationen
 Freundschaft (Lied), ein Lied des deutschen Elektropop-Duos Glasperlenspiel
 Freundschaft! Die Freie Deutsche Jugend, deutscher Dokumentarfilm

Bergwerke:
 Zeche Getreue Freundschaft, Essen 
 Treue Freundschaft, Erzgebirge

Siehe auch:
 Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
 Deutsch-Sowjetische Freundschaft (Schiff)
 Freundschaft Plus
 Stadion der Freundschaft
 Die Freundschaft